Сехмет — в египетской мифологии богиня войны, палящего солнца и яростной мести, богиня-покровительница Мемфиса, супруга Птаха. 
 (5381) Сехмет — небольшой околоземный астероид из группы Атона, который принадлежит к спектральному классу S.